
Molekulska formula -{CaF2}- se može odnositi na:

 Kalcijum-fluorid
 Fluorit